Torghelle Sándor (Budapest, 1982. május 5. –) magyar válogatott labdarúgó, edző.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Torghelle pestszentlőrinci lakosként a szomszédos kerület csapatában, Kispesten lett igazolt labdarúgó. Neve olasz eredetű.

Élvonalbeli bemutatkozása nem sikerült jól, mivel rosszul passzolt egy Kispest–ZTE-mérkőzésen, amiből egyenlített a zalai csapat. De aztán egy igazán emlékezetes gólt szerzett a Zalaegerszeg ellen, amikor jobbal átemelte Urbán felett a labdát, majd ballal bombázott közvetlen közelről a kapuba.

A 2002–2003-as szezonban 10 gólt szerző Torghellét a Kispest kiesése után az MTK Budapest igazolta le, ahol harcos játékkal a következő szezonban 22 meccsen 9 gólt sikerült összeszorgoskodnia.

Torghelle számára ez megnyitotta a lehetőséget, hogy külföldön is kipróbálhassa magát. Több külföldi csapat, köztük holland, német és angol élvonalbeli klubok szerették volna leigazolni az akkor 22 éves csatárt.

Végül az angol élvonalba feljutó Crystal Palace-hoz szerződött. Körülbelül 750 ezer font ellenében távozhatott Angliába az MTK-tól. A csapatban mindössze egyetlen találatot jegyzett, egy Charlton Athletic elleni Ligakupa-találkozón szerzett, azonban 10 perccel rá kiállították. A Premier League-ben mindössze 12-szer kapott lehetőséget, a szezon végén kiesett a csapatával az élvonalból.

A görög Panathinaikos FC szerezte meg őt 1 évre kölcsönbe a Crystal Palace-tól a 2005–2006-os bajnokságra.

Ezután a szintén görög PAOK FC-hez került. Az egyesületben 22 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 1 gólt szerzett. A klub anyagi gondjai miatt kénytelen volt eladni.

A német másodosztályú Carl Zeiss Jena csapatának ajánlatát fogadta el.

A Jena csapatában 8 bajnoki találat mellett 1 kupagólt is szerzett. Ezután az FC Augsburg leigazolta, de 2010-ben már nem hosszabbítottak vele szerződést, így távozott klubjától és a Fortuna Düsseldorfhoz igazolt 2 évre. 2011. augusztusában, közös megegyezéssel távozott a német csapattól.

2011. szeptember 30-án 2012. június 30-ig szóló szerződést írt alá a Budapest Honvéddal.

2012. január 10-én a Videotonhoz igazolt, ahol egy évadot töltött el és 35 összecsapáson 7 gólig jutott a bajnokságban.

2014-ben korábbi klubjához, az MTK Budapesthez szerződött, ahol egészen 2019-ig szerepelt.

Utolsó klubja a 2019–2020-as idényben a magyar másodosztályban szereplő Vasas volt.

2020. szeptember 26-án bejelentette visszavonulását.

A válogatottban 
A Kispesten remekül teljesítő fiatal csatárt végül Róth Antal hívta meg az U21-es válogatottba, és más élvonalbeli csapatok is szemet vetettek rá.

Lothar Matthäus hívta be a válogatottba 21 évesen. Élete első válogatottbeli gólját a 2004 márciusában megrendezett brazilok elleni mérkőzésen szerezte.

Torghelle összesen 11 gólt szerzett a válogatottban, ebből a legemlékezetesebbek a németek ellen lőtt kaiserslauterni két gólja, amelyekkel a válogatott megnyerte a mérkőzést

Edzőként 
2021. április 1-jén a MOL Fehérvár vezetőedzőjének kinevezett Szabics Imre szakmai stábjának tagja lett, Juhász Roland mellett segédedzőként.

Egyéb 
2014 júniusában önéletrajzi könyve jelent meg A levegő ura címmel.

Statisztikái

Klubcsapatokban

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

További információk 
Profil az Augsburg hivatalos honlapján  

Torghelle Sándor adatlapja a HLSZ.hu-n 
Profil a footballdatabase.eu-n 
 
Torghelle Sándor adatlapja a national-football-teams.com-on 
Pályafutása statisztikái a fussballdaten.de-n 
Profil a soccernet.espn-en  
Torghelle: Nem vagyok egy Usain Bolt, de kompenzáltam mással

Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Budapest Honvéd labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A Videoton labdarúgói
A Crystal Palace labdarúgói
A Panathinaikósz labdarúgói
A PAOK Szaloniki labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
Budapesten született személyek
1982-ben született személyek
Az FC Augsburg labdarúgói
A Carl Zeiss Jena labdarúgói
A Marcali labdarúgói
Élő személyek
A Vasas labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói